Onderstaande tabel bevat een overzicht van de Classic RAL-kleuren, met de corresponderende waarden voor:
 de hexadecimale waarde (HEX Triplet) van de HTML-kleur, die enigszins vergelijkbaar is met de RAL-kleur
 de berekende lineaire grijswaarde volgens: (0,2126 × Rood) + (0,7152 × Groen) + (0,0722 × Blauw)
 de sRGB-waarde
 de CMYK-waarde

Naast RAL Classic bestaan ook de volgende RAL kLeurenpaletten: "RAL DESIGN SYSTEM plus" en "RAL-EFFECT".

N.B. De kleuren in de tabel zijn een globale indicatie van de werkelijke RAL-kleur.
Selecteer de kleur van uw keuze altijd aan de hand van een officiële RAL kleurenwaaier.

Zie ook 
 RAL (kleursysteem)
 RGB-kleursysteem
 CMYK

Bronvermelding 

Kleur
Standaard